Elżbieta Charlotta z Palatynatu (Lisolette) (1652–1722) – księżniczka Palatynatu Reńskiego, księżna orleańska, wnuczka Elżbiety Stuart.
 Elisabeth Simmern van Pallandt (Elżbieta księżniczka czeska) (1618–1680) – filozofka nowożytna, opatka klasztoru, córka Elżbiety Stuart.
 Elżbieta Stuart (Zimowa królowa) (1596–1662) – księżniczka angielska i szkocka, elektorka Palatynatu Reńskiego, królowa Czech.